Niolon steht für
 Niolon (Le Rove), einen Ort an der Côte Bleue in der französischen Gemeinde Le Rove
 einen temporären Namen des Schiffs  Lucona